Карой — угорське ім'я (Károly). Відомі носії:
 Балла Карой Ласлович (1957) — угорський поет
 Карой Грос (1930—1996) — угорський партійний, політичний і державний діяч
 Карой Жак (1895—1944) — угорський футбольний воротар
 Карой Кальхбреннер (1807—1886) — австро-угорський міколог та священик
 Карой Кеваго (1906) — угорський футболіст, що грав на позиції захисника
 Карой Кішфалуді (1788—1830) — угорський драматург, художник-пейзажист і поет-романтик
 Карой Куен-Гедерварі (1849—1918) — угорський державний діяч
 Карой Макк (1925) — угорський кінорежисер
 Карой Немет (1922—2008) — угорський політик, голова Президії Угорської Народної Республіки в 1987—1988 роках
 Карой Немеш — угорський футболіст і футбольний тренер
 Карой Палотаї (1935) — угорський футболіст і футбольний арбітр, олімпійський чемпіон
 Карой Фогль (1895—1969) — угорський футболіст, що грав на позиції захисника
 Карой Фурманн (1901—1984) — угорський футболіст, що грав на позиції півзахисника
 Карой Чала (1939—2018) — угорський журналіст, критик, перекладач.
 Карой Янза (1914—2001) — угорський воєначальник, Міністр оборони Угорської Народної Республіки у 1956 році

 Карой — село, Нуринський район, Карагандинська область, Казахстан